Перемирие — временное прекращение боевых действий.
 «Перемирие» — фильм режиссёра Серхио Ренана (1974).
 «Перемирие» — фильм режиссёра Франческо Рози (1997).
 «Перемирие» — фильм режиссёра Светланы Проскуриной (2010).
 «Перемирие» — песня группы ВИА Гра.